FBI har flere betydninger:
 FBI – det amerikanske forbundspoliti
 FBI Ten Most Wanted Fugitives − liste over mest eftersøgte forbrydere
 G-Man (FBI) – slangudtryk for FBI-agenter
 Funny Business Inc – dansk booking og pruduktionssekab
 Forbrukerinspektørerne – norsk TV-forbrugerprogram
 The F.B.I. (TV-serie) – amerikansk TV-serie